Köttstorfer ist der Familienname folgender Personen:

 Georg-Rainer Köttstorfer (* 1981), deutscher Eishockeyspieler
 Nikolas Köttstorfer (* 1979), deutscher Eishockeyspieler